Collegio elettorale di Francavilla Fontana – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Francavilla Fontana – collegio elettorale del Senato della Repubblica